1 % steht für:
 den Titel eines US-amerikanischen Fernsehfilms aus dem Jahr 2008
 1% (South Park), Episode von South Park
 1% (Lied), von Tomomi Itano (2013)

Ein Prozent:
 Ein Prozent (Verein), politisch rechter Verein in Deutschland

One Percent steht für:
 One Percent, Stück auf dem Album The Now Now (2018) von Gorillaz

Siehe auch:
 One Percent for the Planet
 The One Percent Doctrine von Jamie Johnson
 The One Percent Doctrine von Ron Suskind
 1% of Anything mit Kang Dong-won
 Ein Prozent ist genug
 Einprozenter
 Ein-Prozent-Regel
 Wir sind die 99 Prozent